Yotoco kan syfta på:

Colombia 

 Yotoco (kommun), Valle del Cauca, 
 Yotoco (ort), Valle del Cauca,